Ilagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ilagöl (Lenhovda socken, Småland, 631136-146926), sjö i Uppvidinge kommun,  (13,3 ha)
Ilagöl (Lenhovda socken, Småland, 631469-147796), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn